

Geografia
 Baratti – frazione del comune italiano di Piombino, in provincia di Livorno, Toscana
 Castione de' Baratti – frazione del comune di Traversetolo, in provincia di Parma, Emilia-Romagna
 Golfo di Baratti – golfo della Toscana
 Porto di Baratti – porto situato nel golfo di Baratti

Persone
 Baratti – cognome italiano
 Baratti – famiglia storica italiana
 Angelo Baratti (1914-...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Bruno Baratti (1911-2008) – ceramista, pittore e scultore italiano

Altro
 Anfora di Baratti – reperto archeologico
 Baratti-Milano – squadra maschile italiana di ciclismo su strada
 Caffè Baratti & Milano – locale storico tra i più antichi e prestigiosi di Torino
 Faro di Baratti – faro marittimo del Mar Ligure
 Torre di Baratti – torre costiera della Toscana

Pagine correlate
 Baratta
 Baratto (disambigua)